Спринт такмичење у биатлону за жене на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржаће се у Олимппијском комплексу Вистлер Парк који се налази у Мадели Крику у долини Калахан, 13. фебруара, 2010 

Спринт је дисциплина која се за жене одвија на стази од 7,5 километара. Биатлонке почињу трку појединачно у временским размацима. У току трке гађа се два пута најпре из лежећег па из стојећег става, укупно 10 мета. Сваки промашај доноси казнени круг трчања од 150 метара. 

Учествује 89 биатлонки из 31 земље.

Земље учеснице 

  (4) 
  Босна и Херцеговина (1)
  (1) 
  (4)
  (3) 
  (1)
  (4)
  (5)
  (2) 
  (4)

  (4) 
  Грчка (1)
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4) 
 (1)
  (1)
  (4) 

  Нови Зеланд (1) 
  (4)
  (4)
  (4)
  (4) 
  Словенија (4) 
  (4)
  (1)
  (1)
  (4)
  (4) 

 У загради се налази број биатлонки које се такмиче за ту земљу

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Спринт за жене на ЗОИ 2010

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2010.